Wiyung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wiyung, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Wiyung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar